Alona Siergiejewna Fomina-Klotz (ukr. Альона Фоміна, ros. Алёна Сергеевна Фомина; ur. 5 lipca 1989) – rosyjska tenisistka, do 2017 roku reprezentująca Ukrainę.

Kariera tenisowa 
W karierze zwyciężyła w jednym singlowym i dwudziestu sześciu deblowych turniejach rangi ITF. 3 kwietnia 2017 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 520. pozycję. 16 lipca 2018 roku osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym – 155. miejsce.

Finały turniejów WTA 125

Gra podwójna 1 (0–1)

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Ukraińskie tenisistki
Rosyjskie tenisistki
Urodzeni w 1989